Ре́й Ми́лтон Блэ́нчард (; род. 9 октября 1945, , Нью-Джерси, США) — американский и канадский сексолог, наиболее известный благодаря вкладу в изучение педофилии и сексуальной ориентации. Создатель типологии транссексуальности Блэнчарда.

Биография

Ранние годы и образование 
.  по психологии.

В 1976 году Блэнчард устроился на должность клинического психолога в Коррекционном университете Онтарио () в Брамптоне. Там Блэнчард встретил Курта Фройнда, ставшего его научным руководителем.

Научная карьера 

В 1980 году Блэнчард устроился в . Также он работал в подкомитете Американской психиатрической ассоциации, занимающимся изучением расстройств гендерной идентичности.

Учёный является создателем типологии транссексуальности Блэнчарда. Также ему принадлежит создание термина «телейофилия».

В 1990-х годах Блэнчард и Энтони Богарт выявили связь между братским порядком рождения и мужской сексуальной ориентацией. Учёные установили, что вероятность, что мальчик будет иметь гомосексуальную ориентацию, увеличивается пропорционально количеству родившихся до него старших братьев. Также они установили, что данное свойство характерно только для мужчин-правшей.

См. также 
 
 Джон Мани

Примечания

Литература

Ссылки 
  

Выпускники Пенсильванского университета
Психологи США
Сексологи США
Исследователи гомосексуальности